Ĥ, ĥ (H с циркумфлексом) — буква расширенной латиницы. Используется в алфавите эсперанто, где обозначает глухой велярный спирант  или глухой увулярный фрикатив  и называется ĥo (читается как ).
Поскольку в типографиях часто отсутствовала буква Ĥ, Л. Л. Заменгоф разрешил использование hh в качестве заменителя. Hx также используется неофициально, что не приводит к затруднениям, так как буква X не используется в эсперанто.

Отображение 
В строчном варианте в некоторых шрифтах циркумфлекс размещается в центре над всей буквой h, в других над вертикальной чертой буквы, и в других над «плечом».

Квантовая Механика 
В квантовой механике , наряду с  — обозначение гамильтониана.

Эволюция Эсперанто и «Ĥĥ» 
Ранее буква ĥ встречалась чаще, со временем подавляющая часть этих слов сменила звук на k
(ĥimio > kimio) В настоящее время она является малоиспользуемой, встречается только в двух словах регулярной лексики:
eĥo, ĥoro (koruso) и в транслитерации слов на Эсперанто (как Ĥarkivo; Ĉeĥio; Kazaĥio) В связи с сниженной встречаемостью, она отсутствует на клавиатуре с .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Алфавит эсперанто